Gruppa B 1936 – edizione primaverile della competizione di calcio maschile sovietico
 Gruppa B 1936 – edizione autunnale della competizione di calcio maschile sovietico